Saraçoğlu oder Saracoğlu ist ein türkischer Familienname folgender Personen:

 Afra Saraçoğlu (* 1997), türkische Schauspielerin
 Ahmet Nüzhet Saraçoğlu (1861–1942), türkischer Politiker
 Ahmet Saraçoğlu (* 1975), türkischer Schauspieler
 Başaran Saraçoğlu (* 1992), türkischer Fußballspieler
 Fatih Saraçoğlu (1985–2020), Opfer des Anschlags in Hanau vom 19. Februar 2020
 İbrahim Adnan Saraçoğlu (* 1949), türkischer Biochemiker und Mikrobiologieforscher
 Mehmet Celâl Saraçoğlu (1888–1928), türkischer Politiker
 Murat Saraçoğlu (* 1970), türkischer Schauspieler
 Oğuzhan Saraçoğlu (* 1992), türkischer Fußballspieler
 Rüşdü Saraçoğlu (* 1948), türkischer Ökonom und Politiker, Präsident der Zentralbank der Republik Türkei
 Şükrü Saracoğlu (1887–1953), türkischer Politiker

Siehe auch:
 Kabinett Saraçoğlu